Kasey Remel Palmer (Londen, 9 november 1996) is een Engels voetballer die doorgaans als offensieve middenvelder speelt. Hij stroomde in 2016 door vanuit de jeugd van Chelsea.

Clubcarrière 
Chelsea nam Palmer in 2013 over vanuit de jeugdopleiding van Charlton Athletic. In juli 2016 werd bekend dat hij het volledige seizoen 2016/17 aan Huddersfield Town verhuurd werd. Hij debuteerde op 6 augustus 2016 in de Championship, tegen Brentford. De middenvelder verving na 78 minuten Jack Payne en maakte een minuut later met zijn tweede balcontact het winnende doelpunt.

Clubstatistieken

Interlandcarrière 
Palmer kwam uit voor Engeland –17, Engeland –18, Engeland –20 en Engeland –21.

Referenties 

Engels voetballer